Это список авиакомпаний, имеющих действующий сертификат эксплуатанта, выданный Управлением гражданской авиации Непала.

См. также 
 Список аэропортов Непала
 Список авиакомпаний с запретом на полёты в страны Евросоюза

Ссылки 

Авиакомпании Непала